IWI est un sigle qui peut désigner :
 , un fabricant d'armes à feu israélien.

iwi est un nom qui peut désigner :
 iwi, la principale unité sociale dans la société Māori, synonyme de tribu ou de clan.